Малухин — фамилия; имеет женскую форму Малухина.
 Малухин, Сергей Алексеевич (род. 1962) — советский и российский футболист, защитник.

 Малухина, Анна Ивановна (род. 1958) — советская и российская спортсменка, стрелок, призёр Олимпийских игр.